Le qualificazioni del singolare  dell'Internazionali di Imola 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Milana Špremo (qualificata)
  Vivien Juhászová (qualificata)
  Erika Zanchetta (qualificata)
  Denisa Allertová (ultimo turno)
  Yuka Higuchi (ultimo turno)
  Giulia Gabba (primo turno)
  Kaori Onishi (primo turno) 
  Elisa Balsamo (qualificata)

  Sabrina Baumgarten (qualificata)
  Chiara Mendo (primo turno)
  Francesca Mazzali (qualificata)
  Alessia Bertoia (ultimo turno)
  Carolina Orsi (ultimo turno)
  Giulia Gasparri (qualificata)
  Giulia Pasini (ultimo turno)
  Martina Parmigiani (ultimo tunro)

Qualificate 

  Milana Špremo 
  Vivien Juhászová 
  Erika Zanchetta 
  Sabrina Baumgarten  

  Giulia Gasparri 
  Francesca Mazzali 
  Lorenza Stefanelli 
  Elisa Balsamo

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Imola 2011